Grodzisk (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Grodzisk (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Brzeziński
 Grodzisk (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Sulęciński
 Grodzisk (powiat Miński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
 Grodzisk (powiat Ostrołęcki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ostrołęcki
 Grodzisk (powiat Siedlecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Siedlecki
 Grodzisk (powiat Sokołowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sokołowski
 Grodzisk (powiat Węgrowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Węgrowski
 Grodzisk (powiat Hajnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Hajnowski
 Grodzisk (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Siemiatycki
 Grodzisk (powiat Siemiatycki), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Siemiatycki
 Grodzisk (powiat Sokólski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski

Zie ook:
 Grodzisk Mazowiecki (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grodziski
 Grodzisk Mazowiecki (stad), een stad in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grodziski
 Grodzisk Wielkopolski (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Grodziski
 Grodzisk Wielkopolski (stad), een stad in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Grodziski